Атласский медведь () — вымерший подвид бурого медведя, иногда считается отдельным видом. Его ареал охватывал Атласские горы и прилегающие регионы от Марокко до Ливии. Тысячи атласских медведей были убиты в качестве трофеев, также их убивали на различных спортивных состязаниях. Последняя известная особь атласского медведя была, вероятно, убита охотниками в 1870-х в горах северного Марокко, хотя сообщения о существовании атласских медведей появляются до сих пор.

Атласский медведь был тёмно-коричневого цвета, иногда с белым пятном на морде. Шерсть на нижней стороне тела была красноватой. Длина шерсти была 10—12 см. Морда и когти были короче, чем у барибала, хотя атласский медведь отличался более крепким и массивным телосложением. Предположительно, основной его рацион составляли корни, жёлуди и орехи.

Поскольку по ископаемым остаткам известно о существовании медведей в ныне опустыненных районах Сахары, предки атласских медведей, возможно, были широко распространены в северной и восточной Африке в доисторические времена. Считается единственным коренным медведем Африки.

Примечания

Литература 
 Дэн, Дэвид (1981). «Книга Судного Дня животных: естествознание исчезнувших видов». Викинг-пресс. С. 168—170 (включает иллюстрацию). ISBN 0-670-27987-0.
 

†
Вымершие медвежьи
Подвиды животных, вымершие после 1500 года
†
†
Ископаемая фауна Африки